Zawody pucharu świata w biathlonie w Hochfilzen były drugimi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrano w dniach 12 grudnia – 14 grudnia. Rywalizacja odbywała się będzie w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Klasyfikacje po zawodach w Hochfilzen

Bibliografia 
 

Hochfilzen
2014 w Austrii